Saubergen ist der Name folgender Orte:

  Saubergen (Gemeinde Bad Loipersdorf), Ortsteil von Bad Loipersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
  Saubergen (Gemeinde Kirchbach-Zerlach), Ortsteil von Kirchbach-Zerlach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark